Хоккейный клуб «Нефтяник» Альметьевск () — команда по хоккею с шайбой из Альметьевска, играющая в ВХЛ.

История 

Первую команду по хоккею с шайбой (любительскую) в Альметьевске в 1964 году создали энтузиасты спорта, игроки действующей тогда команды по хоккею с мячом, которая участвовала в республиканском первенстве ДСО «Труд». Этот коллектив успел провести несколько товарищеских матчей с хоккеистами ближайших городов Татарстана.

«Спутник» (1965-1986)

В 1965 году на уровне руководства ТАССР было принято решение создать в Альметьевске команду мастеров, с целью формирования дополнительных возможностей для проведения досуга жителей молодого и быстро развивающегося города нефтяников. Для этого из Казани в Альметьевск был направлен играющий тренер, бывший игрок «СК им. Урицкого» и «СК им. Воровского», Александр Пономарев.

Первое собрание новой команды состоялось в ноябре 1965 года. На нем было решено назвать её «Спутник» - тема космоса в те годы была очень популярна. В первый состав команды вошли приглашённые хоккеисты из Казани и Горького, а также несколько местных игроков. Под свою опеку хоккеистов взял Миннибаевский газобензиновый завод им. Ленинского комсомола.

«Спутник» сразу же заявился на чемпионат ТАССР и 16 декабря в Казани провёл исторический для себя первый официальный матч, в котором уступил местному «Рубину» со счётом 4-7. Несмотря на это поражение, альметьевцы в итоге стали чемпионами республики и получили право сыграть в зональном турнире чемпионата РСФСР в г. Кузнецк, призёры которого допускались уже к чемпионату СССР. «Спутник» занял там 5-е место из семи участников, но по просьбе общественности, руководителей города и республики так же был включён в число участников союзного первенства по классу «Б».

В дебютном в первенстве СССР сезоне 1966-1967 «Спутник» занял в своей зоне 8-е место из десяти команд, а уже в следующем сезоне стал вторым и получил шанс попасть в класс «А», через финальный турнир, где сошлись лучшие команды из других зон. Однако, первая такая попытка (как и две последующих в 1975 и 1977 годах) оказалась неудачной. Всего в классе «Б» «Спутник» провёл 13 сезонов, и только в 1979 году, наконец-то, смог пробиться в класс «А», победив сначала в своей зоне и выиграв затем все матчи в финальной пульке, которая проходила на домашнем альметьевском льду. Этот успех принёс ещё и звание чемпионов РСФСР.

«СПУТНИК» в классе «Б»

«Нефтяник» (с 1986) 

Следующие 13 лет альметьевская команда провела в первенстве СССР во 2 лиге (класс «А»), В 1986 году «Спутник» был переименован в «Нефтяник», в связи с всё более увеличивающейся ролью нефтяников (компания «Татнефть») в жизни команды.

В сезоне 1991-1992 «Нефтяник» добился нового успеха, заняв второе место в Западной зоне, всего на одно очко отстав от рязанского «Вятича». И тем самым получил путёвку уже в 1 лигу.

Вторая лига СССР 

Однако, сыграть в 1 лиге было не суждено. Политические перемены в стране затронули и спорт, и альметьевская команда стала бессменным участником чемпионатов России.

Открытый Чемпионат России 

Высшая лига России 

В 2010 году прошла очередная реорганизация соревнований во втором эшелоне российского хоккея - была организованна Высшая хоккейная лига (ВХЛ). С тех пор «Нефтяник» выступает в чемпионате ВХЛ.

ВХЛ (Всероссийская хоккейная лига) 

Прим. – В скобках количество побед или поражений в дополнительное время.

Достижения 

 победитель открытого первенства России — 1994.
 победитель первенства Высшей лиги — 2000.
 обладатель Кубка Братина и победитель чемпионата ВХЛ — 2016.
 серебряный призер первенства Высшей лиги — 1998.
 обладатель Кубка за победу в конференции «Запад» и серебряный призер 1-го чемпионата ВХЛ — 2011.
 бронзовый призер первенства Высшей лиги — 1997 и 2003.
 бронзовый призер чемпионата ВХЛ — 2018.
 обладатель Кубка Федерации — 2002.
 победитель «Матча открытия» чемпионата ВХЛ — 2016.

Главные тренеры команды 
 Пономарев, Александр Иванович (1965—1971)
 Сергеев, Валерий Дмитриевич (1971)
 Панкратов, Арнольд Викторович (1972—1973)
 Ковалевский, Анатолий Данилович (1973—1976, 1993—1996)
 Якимов, Николай Петрович (1976—1977)
 Судоплатов, Дмитрий Викторович (1977—1980)
 Счус, Виктор Захарович (1980—1985)
 Шугин, Владимир Иванович (1985—1988)
 Долганов, Анатолий Николаевич (1988—1993)
 Кузнецов, Виктор Борисович (1996—1997)
 Куплинов, Владимир Викторович (1997—1999)
 Мышагин, Николай Иванович (1999—2000)
 Белоусов, Валерий Васильевич (2000—2002)
 Гимаев, Ришат Гамирович (2003—2014, 2015—2017)
 Мордвинцев, Юрий Дмитриевич (2014)
 Гизатуллин, Ильнур Альфридович (2017—2022)
 Дмитриев, Эдуард Анатольевич (с 2022)

См. также 
 Всероссийская хоккейная лига

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт АХК «Нефтяник» 
 

Хоккейные клубы СССР
Хоккейные клубы России
Спортивные клубы Альметьевска
Клубы ВХЛ